В квалификационном раунде разыгравается 1 место в Евролиге 2013/2014 с участием 8 клубов по системе плей-офф. Он состоит из трёх кубковых раундов по формуле турнира финал восьми.  23 июля стало известно, что он пройдет в Вильнюсе на Siemens Arena.

Участники

Команды 
  Банвит (2)
  Варезе WC (3)
  ВЭФ (1)
  Летувос Ритас (2)
  Нимбурк (1)
  Ольденбург (2)
  Остенде (1)
  Химки WC (3)

Посев 
4 июля 2013 года был произведен посев участники квалификационного раунда Евролиги. Команды были разделены на 4 корзины по 2 в каждой в соответствии с клубным рейтингом, основанным на выступлении в европейских клубных соревнованиях в течение последних 3 сезонов. Команды, получившие «Wild Card», были посеяны в 1 корзину.

Сетка

Квалификация

Первый квалификационный раунд

Второй квалификационный раунд

Третий квалификационный раунд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Евролига 2013/2014